Ítéletidő, pusztítóan viharos, zivataros időjárás
Ítéletidő, Kemény János 1938-ban napvilágot látott elbeszéléskötete
Ítéletidő, Száraz György színpadi drámája 1979-ből
Ítéletidő, András Ferenc tévéjátékfilmje 1988-ból, Száraz György drámája alapján
Ítéletidő, Litván József 1991-ben kiadott könyve
Ítéletidő, a Vészhelyzet 8. évadjának epizódja, premierje 2001-ben volt
Ítéletidő, Pődör György 2013-ban megjelent verseskötete